Мали́нівська ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Малинівська вулиця — вулиця в місті Києві (Воскресенські сади).
 Малинівська вулиця — вулиця в місті Харкові.

 Малинівська вулиця — зникла вулиця Києва, в місцевості Воскресенська слобідка.

Вулиці